La polla de l'illa de San Cristóbal (Pareudiastes silvestris) és una espècie d'ocell de la família dels ràl·lids (Rallidae) que habita (o habitava) els boscos de l'illa de Makira, a les Salomó.

Referències 

Gallinula